Massignan ist der Familienname von:

 Imerio Massignan (* 1937), italienischer Radrennfahrer
 Stefano Massignan (* 1972), italienischer Westernreiter